Матия Бечкович (; род. 29 ноября 1939 года, Сента) — сербский поэт. Академик Сербской академии наук и искусств.

Окончил философский факультет Белградского университета. Член-корреспондент Сербской академии наук и искусств с 1983 года, действительный член — с 1991 года. В 1988—1992 годах — председатель Союза писателей Сербии. Переводил русскую поэзию (Вознесенский).

Автор современной переработки классической поэмы «Горный венец» Петара Петровича Негоша — основателя сербской и черногорской литературы Нового времени. Вслед за Негошем Бечкович воскрешает фольколорные сказовые традиции сербско-черногорской словесности.

Премии 
 Премия им. Милана Ракича (1971),
 Премия им. Змая (1988),
 Премия фонда Вука Караджича (1997),
 Премия им. Негоша (1998),
 Премия им. Десанки Максимович (1998),
 Премия им. Радое Домановича (2006),
 Литературный венец Козары (2008).

Поэмы, поэтические сборники 
 Вера Павладољска (Вера Павлодольская, 1962);
 Метак луталица (Шальная пуля, 1963);
 Тако је говорио Матија (Так говорил Матия, 1965);
 О међувремену (О межвременье, 1969);
 Че — трагедија која траје (Че — трагедия, которой нет конца, 1970, вместе с Д. Радовичем);
 Рече ми један чоек (Сказал мне один человек, 1970);
 Међа Вука Манитога (Межа Бешеного Волка, 1976);
 Леле и куку (Увы и ах, 1978);
 Два света (Два мира, 1980);
 Кажа (Сказ, 1988);
 Ћераћемо се још (Мы ещё погоняем друг друга, 1996);
 Ово и оно (То и это, 1999);
 Кад будем млађи (Когда я буду моложе, 2007).

Важнейшие собрания поэтических произведений 
 Богојављење (Богоявление, 1985);
 Поеме (Поэмы, 1986);
 Изабране песме и поеме (Избранные стихотворения и поэмы, 1990);
 Сабране песме (Собрание стихотворений, 1-6, 1990);
 Од — до (От — до, 1999);
 Трећа рука (Третья рука, 2002);
 Сабране песме (Собрание стихотворений, 1-9, 2003);
 Хлеба и језика (Хлеба и языка, 1-3, 2007),
 Пут којег нема (Путь, которого нет, 2009);
 Антологија Бећковић (Антология Бечкович, 2009).

Эссе 
 Служба Светом Сави (Служение святому Савве, 1988),
 Косово — најскупља српска реч (Косово — самое дорогое сербское слово, 1989),
 Служба (Служение, 1990),
 Послушања (Послушания, 2000),
 О међувремену и још понечему (О межвременье и ещё кое о чём, 2002),
 Беседе (Беседы, 2006),
 Човек без граница (Человек без границ, 2006).

Интервью 
 Мој претпостављени је Гете (Мой начальник — Гёте, 1990),
 Овако говори Матија (Так говорит Матия, 1990),
 Матија: стари и нови разговор (Матия: старый и новый разговор, 1998).

Публикации на русском языке 
 Вера Павладольская (2003);
 Кад дођеш у било који град. Когда приедешь в какой-нибудь город [Парал. текст] (2003);
 Вера Павладољска. Вера Павлодольская: [Поэмы и стихотворения; парал. текст] (2012);
 Новый экватор // Антология сербской поэзии** (2004);
 Че — трагедија која траје. Че: Трагедия, которой нет конца // Руско-српски круг. Русско-сербский круг. 2010/2011(2010).

Литература о писателе 
 Библиографија М. Бећковића (2006),
 Р. Церовић. Светлости и сенке једне традиције (1986),
 С. Кордић. Његош и Матија (1995);
 Поетика М. Бећковића (1995),
 М. Бећковић. Саслушања (2001),
 М. Бећковић, песник (2002),
 Поезија М. Бећковића (2002),
 Р. Поповић. Матија (2009).
 Petković, Novica. «Twentieth century literature». Essays on Modern Serbian Bards. Ralph Bogert, Ed. Toronto: University of Toronto Press, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Поэма «Вера Павлодольская» на русском языке 

Писатели Сербии
Писатели Югославии
Поэты Сербии
Эссеисты Сербии
Эссеисты по алфавиту
Выпускники философского факультета Белградского университета